Centimeter steht für:
 eine Längeneinheit, siehe Meter#cm
 ein Artilleriegeschoss, siehe Centimeter (Granate)